Fernando Gustavo Nicolás Ronchese Cotugno (Las Rosas, Santa Fe,  Argentina, 5 de mayo de 1980) es un director de cine, productor, guionista y editor argentino. 

director de videoclip de artistas como Ilegales, Hombres G, Lali Esposito, Melendi, Dua Lipa, Tame Impala, entre otros. 

Como productor ha co-producido 3 films; ha dirigido y escrito 8 cortometrajes entre ellos Spaghetti y LoserMind.

Primeros años 
Fernando Gustavo Nicolás Ronchese Cotugno Nació en Las Rosas, Santa Fe, en 1980, hijo de Jorge Angel Ronchese, médico cirujano, y Rosa Cristina Cotugno, pediatra rosarina. 

Es padre de Tamara Ronchese conocida en el mundo de la música como Rizha.

Su carrera comenzó a finales de la década de 1980, cuando escribió y dirigió el cortometraje "En Busca de lo Perdido" una sátira de Indiana Jones, en el cual su madre hace la música y su padre era el productor. Un solo día de rodaje y con varios escenarios dentro de su pueblo natal.

Fue emitido en el canal local (Canal 4 las rosas cablevisión) dándose a conocer por primera vez con solo 8 años.

En 1992 con su grupo de amigos rueda "Super Action" un corto lleno de acción donde comienza a incluir en el lenguaje narrativo los efectos especiales rudimentarios. Como la escena de lucha en la azotea del edificio abandonado, donde uno de los personajes tira al otro al vacío.

En 1996 comezó a estudiar cine en la EPCTV (escuela provincial de cine y televisión) de Rosario. 

Su carrera queda interrumpida en 1999 con la llegada de su hija Tamara Ronchese 

En 2001 se muda a Madrid dónde radica hasta principios del 2023.  

En 2003 rueda su tercer cortometraje Spaghetti.

Durante la época del 2003 al 2004 comenzó a corregir y escribir guiones para productoras entre ellos ha escrito guiones para Lina Morgan, monólogos para Ismael Beiro y aportaciones para largometrajes como Año Zero o Güelcom.

En 2015 fue jurado de la sección oficial del Sitges Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya.

Carrera cinematográfica 
Empezó a sus 8 años hizo su primer cortometraje, En Busca de lo Perdido, que fue emitido en el canal de su pueblo junto con una entrevista y su visión del cine a esa corta edad. En 1992 rueda su segundo corto Super Action, incorporando efectos especiales artesanales.

En 1998 rueda "Rey Garufa" como final de tesis de su primer año en en la EPCTV, donde todos los actores son sus amigos de la infancia. 

En España realizo la labor de 1º asistente de dirección en las series Código Fuego y London Street.

En 2002 rueda Spaghetti su corto mas controversial.

Funda su propia propia productora La Fiera Group Producciones S.L. con la cual desarrollo toda su carrera como productor y director.

Al comienzo tuvo 2 intentos fallidos de producir dos largometrajes demasiado ambiciosos para el comienzo.

En 2010 producer 10 videoclips para la banda Pignoise que formaba una película llamada Año Zero

Productor 
Produjo videoclips para artistas como Ojete Calor, Hombres G, Ilegales, Rizha, Lali, Melendi, Tame Impala, Rick Brendan, Dj Mami, Miranda, Kuqui Alegre, Playa Cuberris, entre otros.

Publicidades para Pepsi, Vodafone, Orange, BMW, Mercedes Benz o Coca Cola.

Co- produjo 3 film:

 - Güelcom, dirigida por Yago Blanco, guión de Diego Núñez y Yago Blanco.
 - Hazlo como Hombre, dirigida por Nicolás López, guión de Guillermo Amoedo y Nicolás López.
 - Green Inferno, dirigida por Eli Roth, guión de Eli Roth.

Futuro Laboral 
En estos momentos está embarcado en 4 proyectos 2 de series y 2 largometrajes, los proyectos están envueltos en un secretismo hermético absoluto.

Otros proyectos 
En 2005 estuvo apunto de rodar El Cazador, con el rumor de que uno de los personajes lo realizaría Michael Jackson.

Radio 
Fernando también produjo el programa de radio La Fiera en Radio Vallekas durante el año 2002.

En el cual el desempeñaba la labor de Locutor. Dirigía a un grupo conformado por un Sexólogo, un periodista, y dos comediantes.

Fernando entrevistó a un sin fin de artistas de el mundo de la musica como: Rata Blanca, Pappo, Porcupine Tree, Pereza, Los Piojos, La Renga, Charly Garcia, Fito Páez, entre otros tantos.

El programa también se comenzó a emitir en directo desde algunos bares de moda de la localidad de Madrid como el habitual bar "El Argentino" donde se emitía todos los viernes. Ese formato solo duro 3 meses.

El programa recibió un premio en el mundo radiofónico a programa revelación en 2003.

Músico 
Fernando toco la bateria en 2 bandas de rock:

 1999 - Los Piturros
 2004 - Jaque al Peón

Filmografía 
Artículo principal: Filmografía de Fernando Ronchese.

Director

Cuenta con más de 250 videoclips y mas de 278 comerciales aquí una reseña:

Cortometrajes

Actor

Vida personal 
La vida privada de Ronchese se ha mantenido oculta. Según las redes sociales se le ha vinculado sentimentalmente con la actriz y bailarina argentina Clarita Terissi.

Referencias 

 «La boca junta es una canción de Melendi avance de su álbum Likes y cicatrices, para la que cuenta con la colaboración de Mau y Ricky.»
 «Ilegales tienen Nuevo single y video »
 «Fernando Ronchese fue director del nuevo video clip de Lali Expósito que batió todos los records de estrenos de Sony Music»
 «Estrenamos el nuevo vídeo de Playa Cuberris»
 «DJ Mami estrena «La Perrería» junto a Ms Nina»
 «RIZHA FLY CON VOS: El vídeoclip lleva la firma de Fernando Ronchese»
 «Sitges presenta algunos Invitados y jurados para Sitges 2015 con la parrilla de programación lista»
 «“Bombo Sicario”, segundo estreno de Ciclonautas»
 «“La noche después de que mi novia me dejara”, una película dirigida por Fernando Ronchese»
 «Maximiliano Calvo lanza «Prendiendo Fuego» con Arón Piper y Soleá Morente»

Enlaces externos 
 Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Fernando Ronchese.
 Fernando Ronchese en Internet Movie Database (en inglés).